Ein Fremder klopft an steht für:

 Ein Fremder klopft an (1959), Originaltitel En fremmed banker på, dänischer Film von Johan Jacobsen
 Ein Fremder klopft an (1967), deutsches Fernsehspiel von Kurt Früh